Kommission Delors steht für drei Europäische Kommissionen deren Präsident Jacques Delors der Namensgeber war.

 Kommission Delors I (1985–1989)
 Kommission Delors II (1989–1993)
 Kommission Delors III (1993–1995)